przybicie piątki (gest)
 tytuł piątego tomu powieściowej serii o Stephanie Plum Janet Evanovich